CSI: NY (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie over een forensisch onderzoeksteam in New York
CSI: NY (seizoen 1)
CSI: NY (seizoen 2)
CSI: NY (seizoen 3)
CSI: NY (seizoen 4)
CSI: NY (computerspel), een videospel gebaseerd op de gelijknamige televisieserie